Артава́зд I — царь Великой Армении (160—115 до н. э.), старший сын Арташеса I.

Унаследовав отцу, продолжил основную политическую линию последнего. При нём в 120 году до н. э. армяне столкнулись с подошедшими к границам Великой Армении парфянами. Парфяне не достигли решающего успеха, но Артавазд был вынужден отдать им в заложники сына своего брата — Тиграна. Умер в 115 году до н. э., не оставив прямых наследников. Трон перешёл к брату Тиграну I.

См. также 
 Армянские царские династии

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Цари Армении
Арташесиды